Ludvík VIII. Francouzský řečený Lev ( Louis VIII le Lion, 5. září 1187 Paříž – 8. listopadu 1226 Montpensier) byl francouzský král z dynastie Kapetovců, syn Filipa II. Augusta. Vládl v letech 1223–1226. Během vlády se mu podařilo ovládnout původně anglické Anjou, Poitou, Limousin, Périgord a v roce 1224 Saintonge. Ustanovil nedělitelné královské léno bez nároku na dědění ve vedlejších liniích.

Život 
V letech 1213 a 1215–1217 se Ludvík pokusil za podpory rozhořčené anglické šlechty a skotského krále Alexandra II. kandidovat na anglický trůn Jana Bezzemka. Ambiciózní plán Ludvíkovi díky protistraně vedené Vilémem le Maréchal nevyšel a po nuceném odchodu z anglické půdy musel na otcovo přání vyrazit na jih Francie získat slib věrnosti od Simona z Montfortu. Hrabě z Montfortu však roku 1218 při obléhání Toulouse padl a Ludvík musel na jih znovu, protože přání papeže Honoria III. vyhladit katary bylo podbarveno slíbenými penězi pro francouzskou korunu. Ludvík cca 45 dní obléhal Toulouse a poté obléhání vzdal a odtáhl, což v důsledku znamenalo oživení albigenského hnutí.

Po otcově smrti v červenci 1223 převzal vládu ve Francii a o měsíc později byl korunován v Remeši. Roku 1226 se Ludvík na papežovo naléhání znovu vypravil proti katarům. Podařilo se mu dobýt jihofrancouzské město Avignon, jehož obléhání zapříčinilo epidemii.

Poté se vzdala bez boje města Nîmes, Beaucaire, Narbonne, Carcassonne, Montpellier, Pamiers a Castres. Při návratu z úspěšného tažení král zemřel na úplavici a byl pohřben v rodovém pohřebisti v Saint-Denis.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  www.genealogie-mittelalter.de
 Ludvík VIII. na vitráži ze Chartres (okno 107c)

Francouzské osobnosti 12. století
Kapetovci
Francouzští princové
Francouzští králové
Katoličtí panovníci
Účastníci albigenské křížové výpravy
Zemřelí na úplavici
Narození v Paříži
Úmrtí v Auvergne
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození 5. září
Narození v roce 1187
Úmrtí 8. listopadu
Úmrtí v roce 1226
Muži